Rob Bailey est un bassiste ayant joué avec le groupe australien de hard rock AC/DC.
 Rob Bailey est un réalisateur.